
Molekulska formula -{C27H40O3}- se može odnositi na:
 Kalcipotriol
 Testosteron